Marc Ziegler (Blieskastel, 13 de junho de 1976) é um ex-futebolista alemão.

Goleiros da Alemanha
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Arminia Bielefeld
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do 1. FC Saarbrücken
Futebolistas do Borussia Dortmund
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol Sub-21